Ишлинский сельсовет  — два сельсовета в Республике Башкортостан

 Ишлинский сельсовет (Белорецкий район)
 Ишлинский сельсовет (Аургазинский район)